Calabrese – che è attinente alla Calabria
 Calabrese – cognome italiano
 Calabrese – insieme di dialetti romanzi appartenenti alla lingua siciliana e a quella napoletana-calabrese
 Calabrese – vitigno italiano noto anche come Nero d'Avola
 Calabrese – gruppo horror punk statunitense
 Calabrese – razza suina

Persone 
 Angelo Calabrese – attore italiano
 Christian Calabrese – giornalista e autore televisivo italiano, figlio di Giorgio
 Costanza Calabrese – giornalista italiana, figlia di Pietro
 Davide Calabrese – attore e cantante italiano
 Francesca Calabrese – attrice italiana
 Franco Calabrese – basso italiano
 Gerald Calabrese – cestista e politico statunitense
 Giorgio Calabrese – medico e docente italiano
 Giorgio Calabrese – paroliere e autore televisivo italiano
 Giosuè Calabrese – politico e dirigente pubblico italiano
 Giovanni Calabrese – canottiere italiano
 Omar Calabrese – semiologo italiano
 Piero Calabrese – compositore, produttore discografico e cantante italiano
 Pietro Calabrese – giornalista italiano
 Pino Calabrese – attore italiano
 Roberto Calabrese – attore italiano
 Romolo Calabrese – architetto ed editore italiano
 Salvatore Calabrese – medico italiano
 Sergio Calabrese – giornalista e scrittore italiano
 Stefano Calabrese – compositore, paroliere e attore italiano
 Veronica Calabrese – taekwondoka italiana